Het WTA-tennistoernooi van Neurenberg (officieel Nürnberger Versicherungscup) van 2014 vond plaats van 18 tot en met 24 mei 2014 in de Duitse stad Neurenberg. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het toernooi van 2014 trok 17.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgescha­keld door Karolína Plíšková.

Het tweede reekshoofd, Eugenie Bouchard uit Canada, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in drie sets. Bouchard wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters (Ioana) Raluca Olaru en Valerija Solovjeva had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Olaru speelde samen met Shahar Peer – dit team bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd, Liezel Huber en Lisa Raymond, bereikte de halve finale. Daarin werden ze verslagen door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Michaëlla Krajicek en Karolína Plíšková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Raluca Olaru en Shahar Peer in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Nederlandse Krajicek had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Plíšková een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Neurenberg 2014
Neurenberg